Olividae är en familj av snäckor. Olividae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Olividae 66 arter.

Olividae, eller olivsnäckor, är en familj av valsformiga tropiska havssnäckor med ofta mycket vackert tecknade, upp till 8–9 cm långa skal, som är eftertraktade av samlare.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Olividae